Jaguaribe (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Jaguaribe (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Jaguaribe (rivier in Ceará), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Jaguaribe (rivier in Paraíba), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Jaguaribe (rivier in Bahia), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia